Аппоматтокс () — североамериканский топоним.
 Аппоматтокс — административный центр округа Аппоматтокс (штат Виргиния).
 Аппоматтокс — административно-территориальный округ в штате Виргиния, США.
 Аппоматтокс — река в штате Виргиния (США), приток реки Джеймс.